Danziger Verfassung steht für:

 das historische Danziger Stadtrecht, siehe Danziger Willkür
 Verfassung der Freien Stadt Danzig von 1919 bis 1939